Cao Wei
Reino de Wei

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história